Le terme Franchère constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités 
 (1786 à Montréal-1863 aux États-Unis), est un commerçant de fourrures, explorateur et écrivain canadien français, ayant œuvré notamment dans le Nord-Ouest Pacifique, pour la Pacific Fur Company.
Joseph-Charles Franchère (Montréal,  - ) est un peintre québécois.
Timothée Franchère (1866–1921) un peintre canadien.

Toponymes 
 Franchère (Alberta) est une communauté non incorporée en centre de l'Alberta dans le district municipal de Bonnyville no 87, situé à  à l'est de Highway 28A, à  à l'est de Cold Lake.
Lac Franchère, un plan d'eau tributaire de la rivière aux Écorces du Milieu, sur le versant de la rivière Saguenay, coulant dans Lac-Jacques-Cartier, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
 Franchère Peak est un sommet de montagne situé dans la vallée d'Astoria River dans le Parc national de Jasper, dans les Rocheuses en Alberta, Canada.